Коджеромъёль:

 Коджеромъёль (приток Исаковы) — река в России, протекает в Республике Коми. 
 Коджеромъёль (приток Чикшины) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми.